Johannes Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Heinsius (Gouverneur) († 1680), niederländischer Kolonialgouverneur von Suriname
 Johannes Heinsius (Architekt) (1874–1924), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Johann Heinsius